Bemiddelaar
 Mediator (geneeskunde), stof die bij een afweerreactie van het lichaam vrijkomt
 Mediator (statistiek), een variabele Z die het verband tussen X en Y versterkt of verzwakt